Розщеплення () -

 1. Хімічна реакція, внаслідок якої молекула поділяється на частини.
 2. У мас-спектроскопії — розрив зв'язку атома сусіднього чи дальшого (тобто в α-, β-чи γ-положенні) до атома, котрий несе заряд. Відповідно є α-, β- чи γ-розщеплення.
 3. У комбінаторній хімії — процес від'єднання сполуки від твердої основи, завдяки якому її можна досліджувати або аналізувати, використовуючи рідиннофазні методи. Розчинення речовини, що йде за відщепленням, у багатьох випадках частіше, ніж сама стадія розщеплення, може бути швидкість визначальною стадією. Розщеплюючий розчин — у комбінаторній хімії — розчин, який використовується для відщеплення продуктів від підкладки.

Див. також 

 α-розщеплення
 β-розщеплення
 розщеплення амінів за Брауном
 розщеплення за Варрентраппом
 розщеплення за Веєрманом
 розщеплення за Гофманом
 розщеплення за Давидовим
 розщеплення за Едманом
 розщеплення за Руффом — Фентоном
 Розщеплення кристалічного поля
 Розщеплення поля лігандів
 розщеплення спін-орбітальне
 розщеплення спонтанне
 розщеплення циклотворне
 ацильне розщеплення

Джерела 
 
 

Основні поняття хімії